Le Don est un roman de l'écrivain russe Vladimir Nabokov écrit en 1938.
 Le Don est un roman de Christopher Priest paru en 1984.
 Le Don est un roman, le premier tome de la trilogie nommée Le Dernier Souffle, écrite par Fiona McIntosh.
 Essai sur le don est un texte de l'anthropologue Marcel Mauss.
 Le Don paisible est un roman de l'écrivain soviétique Mikhaïl Cholokhov.
 Le Don paisible est un film de Sergueï Guerassimov réalisé en 1958.
 Le Don est un téléfilm réalisé par David Delrieux en 1993.
 Le Don est un tableau d'André Derain peint en 1913.